Прінс (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Прінс — американський музикант
 Алвін де Прінс — люксембурзький плавець
 Арі Прінс — нідерландський політик
 Гарольд Прінс — американський театральний продюсер і режисер
 Джейсон Прінс — північноірландський снукерист
 Ко Прінс — нідерландський футболіст
 Лодевейк Прінс — нідерландський шахіст
 Нішель Прінс — канадська футболістка
 Оріноко Фаамаусілі-Бансе-Прінс — новозеландський плавець

Англійські прізвища
Нідерландські прізвища